Sebastião de Lacerda pode se referir a:

 Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda: magistrado e político brasileiro; 
 Sebastião de Lacerda: um distrito do município de Vassouras.

Desambiguação